Fritsch kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonin Fritsch
 Karl Fritsch
 Reinhard M. Fritsch

Robotskapade auktorsförkortningar